Апия () е име на:

 Апия, столицата на Самоа
 Апии, фамилия от Рим
 Виа Апия, римски път
 Аква Апия, акведукт в Рим от 312 пр.н.е.
 Клавдия Апия, съпруга на Публий Сулпиций Квириний, който се развежда и се жени през 3 пр.н.е. за Емилия Лепида
 Апия Клавдия, съпруга на Гай Юний Силан, майка на Марк Юний Силан (консул 15 г.), Гай Юний Силан (консул 10 г.), сенатора Децим Юний Силан и весталката Юния Торквата

Вижте също 
 Апиан